Вогьера () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Феррара.

Население составляет 3941 человек, плотность населения составляет 99 чел./км². Занимает площадь 40 км². Почтовый индекс — 44019. Телефонный код — 0532.

Покровителем населённого пункта считается San Antonio. Праздник ежегодно празднуется 13 июня.

Ссылки 
Официальный сайт населённого пункта